

Aziende 
 Villeroy & Boch – azienda tedesca produttrice di ceramica e articoli per la casa
 Royal Boch – azienda belga produttrice di ceramica

Persone 
 Anna Boch – pittrice belga
 Charles Boch – politico francese
 Eugène Boch – pittore e poeta belga, fratello minore di Anna
 François Boch – imprenditore tedesco

Altro 
 Ritratto di Eugène Boch – dipinto del 1888 di Vincent van Gogh